Alexander von Humboldt puede referirse a:
 Alexander von Humboldt, científico de origen germano considerado el «padre de la Geografía Moderna Universal»
 Distrito de Alexander von Humboldt, distrito peruano
 Alexander von Humboldt, localidad  peruana